Blueville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blueville (Georgia), im Marion County
 Blueville (Illinois), im Christian County
 Blueville (West Virginia), im Taylor County

Siehe auch: